Ragnar Ekström kan syfta på:

 Ragnar Ekström (1905–1986), svensk politiker
 Ragnar Ekström (1909–2003), svensk präst
 Ragnar Ekström (1910–1973), svensk präst